Wojnówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wojnówka, village de la voïvodie de Mazovie
 Wojnówka, village de la voïvodie de Podlachie